Endobotryella är ett släkte av svampar. Endobotryella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endobotryella